Digione – comune francese
Digione FCO – società calcistica francese
Arcidiocesi di Digione – sede metropolitana della Chiesa cattolica
Arrondissement di Digione – divisione amministrativa francese

Pagine correlate 
Dijon (disambigua)